Жан Кузен Младший (; 1522, Санс — 1594, Париж) — французский художник.

Биография 
Сын известного живописца и скульптора Жана Кузена Старшего (ок. 1490 — ок. 1560), которого часто сравнивали с его великим современником Альбрехтом Дюрером.

Обучаясь, чтобы стать художником при отце, Жан Кузен Младший обнаружил большой талант и быстро достиг уровня отца. Работы художников почти неразличимы даже для специалистов. Его книга «Руководство по портретной живописи» — одна из самых известных среди анатомий для художников, явилась логическим продолжением изданной несколько ранее книги его отца «Руководство по перспективе» (1560). Первый выпуск «Руководства» состоялся в Париже в 1595, оно было издано Давидом Леклерком. Гравировал «Руководство» Жан Леклерк уже после смерти Жана Кузена Младшего, её неоднократно издавали в XVII веке и позже.

Ссылки 
 Жан Кузен Младший и его книга «Руководство по портретной живописи»

Художники Франции XVI века